Stekl ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Stekl (* 1944), österreichischer Historiker
 Konrad Stekl (1901–1979), österreichischer Komponist, Dirigent, Musikologe und Musikpädagoge
 Philip Stekl (* 1956), US-amerikanischer Ruderer